Râul Rața se poate referi la:

 Râul Rața - afluent al râului Olt
 Râul Rața - afluent al râului Uz